Arachnostega gastrochaenae är en ringmaskart som beskrevs av Bertling 1992. Arachnostega gastrochaenae ingår i släktet Arachnostega, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gastrochaenae